Писанець — село, Русенська область, община Ветово, Болгарія
 Писанець — село, Артемовський міський округ, Свердловська область, Росія